El término «silos» puede referirse:

al plural de silo, estructuras diseñadas para conservar grano u otros materiales a granel.

Con mayúscula inicial «Silos»

al municipio burgalés de Santo Domingo de Silos, en España.
al monasterio de Santo Domingo de Silos ubicado en el municipio anterior.
Silos, municipio colombiano de Norte de Santander.
Otros
Santo Domingo de Silos .